Il campionato asiatico per club 2008 si è svolto dal 1 al 7 giugno 2008 a Vinh Phuc, in Vietnam. Al torneo hanno partecipato 8 squadre di club asiatiche ed oceaniane e la vittoria finale è andata per la terza volta al Tianjin Nuzi Paiqiu Dui.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gironi

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2008
 2008